Truck Games est une web série d'animation originale en 3D, produite par Jérôme Nougarolis et Arthur Lener.

Synopsis 

Pas de vacances pour les Minitrucks ! Cet été, Grand-Père Ted a décidé de transformer ces petits tracteurs de semi-remorques en supertrucks capables d’assurer tout type d’interventions. Comme lui ! Epreuves sportives avec terrassement ou courses de vitesse, épreuves intellectuelles comme des chasses aux trésors ou des énigmes, Grand-Père lance les défis... Et à chaque victoire, les Minitrucks remportent une médaille ! Trois, deux, un... roulez !

Fiche Technique 

 Production : Jérôme Nougarolis, Arthur Lenner

 Scénario : Marie Arrateig, Jérôme Nougarolis

 Réalisation : Paul Szajner, Florent Bénito

 Bible littéraire : Jérôme Nougarolis

 Bible graphique : Denis Parrot

 Consultants littéraires : Fethi Nedjari, Jessica Azoulay

 Consultants artistiques : Erix Gutierrez, Sabry Gharbi

 Chef décorateur : Denis Parrot

 Dessinatrice d’animation : Lucie Salançon

 Coloriste modèle : Dorian Rodriguez

 Modélisation 3D : Léonard Doye, Rémi Osselez

 Storyboard, Layout, rendu : Paul Szajner, Florent Benito-Guyot, Denis Parrot, Aurélie Cacérès, Rémi Osselez, Lucie Salançon, Dorian Rodriguez, Léonard Doye

 Animation : Robin Beaumont, Anna Mertz, Jérémy Frarier, Axel Gondel, Alexandre Levézac

 Opérateur compositing : Rémi Osselez
 Producteur délégué : Jérôme Nougarolis
 Producteurs associés : Thierry Bruant, Gilbert Di Nino, Franck Courvoisier
 Administration de production : Michel Dutheil
 Directrice du développement : Virginie Boda
 Direction de production : Déborah Da Cruz, Armelle Couprie

Distribution 

Voix originales :

 Sylvain Maury : Ted, Sam le Pirate, Chef Cookie, Tony Truck, Detective Truck, Noel Truck
 Fanny Bloc : Lisa, Alex, Eve, Kim
 Marie Nonnenmacher : Alice, Jeremy, Amy, Zoé

Episodes

Liens externes 

 Youtube Mini TV
 Cross River Productions

Animation 3D